

Aziende
 Boucheron – azienda di gioielleria e orologeria francese

Persone
 Carlo Boucheron – filologo classico italiano
 Hugo Boucheron – canottiere francese
 Michel Boucheron – rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 francese
 Raimondo Boucheron – compositore e musicologo italiano